Дюр — фамилия. Известные носители:
 Дюр, Арне (род. 1959) — австрийский шахматист, международный мастер.
 Дюрова, Любовь Осиповна (1805—1828) — драматическая артистка Императорского петербургского театра.
 Дюр, Николай Осипович (1807—1839) — российский актёр.
 Дюр, Николас (род. 2001) — датский футболист.
 Ольсен Дюр, Пиа (род. 1971) — датский политик.
 См. также 
 Дайер
 Дюри